Lynxen, een geslacht van een aantal middelgrote katten uit de familie der katachtigen
Euraziatische lynx, een van de soorten van dit geslacht
Canadese lynx, een van de soorten van dit geslacht
Pardellynx, een van de soorten van dit geslacht
Rode lynx, een van de soorten van dit geslacht
Lynx (film), documentaire van Franz Reichle
Lynx (Galleon), een muziekalbum
Lynx (korfbalvereniging), korfbalvereniging uit Den Haag
Lynx (online broker)
Lynx (Pansarbil m/39), een Zweedse 4x4 pantserwagen ontworpen door AB Landsverk
Lynx (pantserrupsvoertuig), een Duits pantservoertuig ontworpen door Rheinmetall
Lynx, de naam van een soloproject van bassist Robert Bergen waaronder hij in 1993 een album uitgaf
Lynx (ruimtevliegtuig), een spaceshuttle
Lynx (sterrenbeeld), het sterrenbeeld
Lynx (stripboek), stripboek van Serge Perrotin en Alexandre Eremine
Lynx (uitgeverij), uitgeverij van de Nederlandse politieke partij Pacifistisch Socialistische Partij
Lynx (webbrowser), een niet-grafische webbrowser
Atari Lynx, draagbare spelcomputer
Westland Lynx, een helikopter onder andere in gebruik bij de Nederlandse marine

Zie ook
Linx (doorverwijspagina)